Příjmení Stojanov nese více různých osobností:

 Dimitar Stojanov (* 1983) – bulharský politik
 Dimitar Ivanov Stojanov viz Elin Pelin (1877–1949) – bulharský spisovatel
 Ilian Stojanov (* 1977) – bulharský fotbalista
 Ivan Stojanov (1949-2017) - bulharský fotbalista
 Petar Stojanov (* 1952) – bulharský politik
 Vladislav Stojanov (* 1987) – bulharský fotbalový brankář a reprezentant

Jiné významy 
 Stojanov (Velehrad) – exerciční dům na Velehradě

Bulharská příjmení